Houverath ist ein Ortsname in Nordrhein-Westfalen:

 Houverath (Bad Münstereifel), Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen
 Houverath (Erkelenz), Ortsteil der Stadt Erkelenz, Kreis Heinsberg